Ahimsa – niekrzywdzenie w  filozofii indyjskiej
 Ahimsa – polska grupa muzyczna
 Ahimsa – grupa religijna